Název Ždiarsky potok má více vodních toků:

 Ždiarsky potok (přítok Černého Váhu) – levostranný přítok Černého Váhu na Slovensku v okrese Poprad
 Ždiarsky potok (přítok Hronu) – pravostranný přítok Hronu na Slovensku v okrese Brezno
 Ždiarsky potok (přítok Polianskeho potoka) – pravostranný přítok Polianskeho potoka na Slovensku v okrese Stropkov